Mammina cara (Mommie Dearest) – romanzo del 1978 scritto da Christina Crawford, figlia adottiva dell'attrice Joan Crawford
 Mammina cara (Mommie Dearest) – film del 1981 diretto da Frank Perry, tratto dal libro di Christina Crawford
 Mammina cara (Mommy Dearest) – episodio del 2011 della sesta stagione della serie televisiva Supernatural
 Mammina cara (Mommie Dearest) – episodio del 2015 della settima stagione della serie televisiva The Vampire Diaries